Да́рла Крейн (), настоящее имя — Ше́лли Шелнатт (; 21 мая 1966, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская  и , .

Биография 
Шелли Шелнатт (настоящее имя Дарлы Крейн) родилась 21 мая 1966 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Когда Шелли было десять лет, она решила, что вырастет и станет актрисой или фотомоделью. Как она сказала позже: «Миссия выполнена!» ().

В начале 1990-х годов она впервые начала появляться в эротических журналах и видеороликах для компании, которая специализировалась на концепции «любви к рабству». Она быстро получила популярность в модельном бизнесе и в конечном счёте её окрестили «Бетти Пейдж 90-х». С 1997 года Дарла занимается продюсированием и режиссурой собственных фетиш-тематических постановок (она говорит, что её любимые видеоролики «супергерои в опасности»). Она также редактирует видео и пишет сценарии, но своей главной работой называет модельный бизнес. В 2000 году Дарла решила заняться карьерой в другом направлении и начала выступать в главных постановках XXX. Она появилась на обложке почти каждого хардкор-фильма со своим участием. В 2002 году Дарла запустила свой личный сайт. В то время как она всё ещё пишет, снимает и редактирует для других компаний, Крейн находит работу на собственном сайте самым полезным аспектом её карьеры.

Дарла Крейн дважды была номинирована на премию X-Rated Critics Organization (2003, 2012) и на премию AVN Awards (2012).

В 2017 году была включена в Зал славы XRCO.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Члены Зала славы XRCO
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
MILF-порнография